A Zavaró tényezők (Interference) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának ötödik epizódja, összességében pedig a negyvenkilencedik.

Linc meglátogatja Michaelt és közli vele, hogy az idő hamarosan lejár. Hogy lássák a dzsipes járőröket, délután kell megszökniük, ezért Lincnek egy járművet kell szereznie 15 órára.

Új rab érkezik a Sonába, Andrew Tyge, aki kérésre nem adja oda a tárcáját Sammynek. Ekkor Sammy helybenhagyja és elveszi a pólóját is. Bellick ennivalót ad neki és elárulja, hogy ő is volt ilyen helyzetben. Ám Tyge Michael és Whistler beszélgetését figyeli. Michael megbízza McGradyt, hogy szerezzen karórát és távcsövet, majd felvázolja Jamesnek a szökési tervet. Közli vele, hogy meg kell ismerniük az őrtoronyban levő őrök gyenge pontjait, ezért figyelniük kell őket egész nap. Egyiket ő, a másikat pedig Whistler kezdi el figyelni a celláikból.

Közben Susan közli Lincolnnal, hogy a szökés után egyből adják át neki Whistlert, 36 óra múlva.

Sucrét megkörnyékezi Lechero unokatestvére, Augusto és megkéri, hogy vigyen be csomagot a börtönbe 5.000 dollárért cserébe. Sucre beleegyezik.

A Sonában Whistler informálja Michaelt, hogy az őrnek, akit figyelt kb. hat percen keresztül a szemébe tűz a nap egy épület tetejéről. Michael is elmondja, hogy akit meg ő figyelt a legkisebb interferenciára is a rádió antennáját babrálja, valamint, hogy tudna egy szerkezetet csinálni, ami folyamatosan zavarná a jelet, ugyanis a főiskolán tanult ilyeneket. Tyge kémleli őket. Mahone figyelmezteti a férfit, hogy törődjön a saját dolgával.

Linc és Sofia a börtön körül próbálna szökési útvonalat találni, miközben megállítják őket a rendőrök, akik felszólítják őket, hogy nem lesznek ilyen elnézőek, ha még egyszer meg látják őket errefelé.

Eközben a Sonában Sister Mary Francis, miután lefeküdt Lecheróval elmondja, hogy Augusto már nem fizet neki. Lechero felháborodva mondja, hogy ő nem fizet a szexért.

Amint Zsebes továbbra is hitelre ad drogokat Mahone-nak, Sammy magához veszi a becsempészett csomagot. Közben Michael ellop egy mikrót az egyik cellából a jelzavaró készülékhez. Működik a tervük, a jelet zavarja a készülék, ám hirtelen a nap belefénylik a távcsőbe, így az őr tüzet nyit a cella ablakára. Megszólalnak a riasztók a Sonában és Escamilla ezredes az embereivel bemennek a börtönbe. Elmondja, hogy addig nem távoznak, amíg ki nem derítik, hogy ki szegezett fegyvert az egyik emberére. Mindenki az udvaron van, kivéve Zsebest, akit Lechero megbízott, hogy rejtse el Mary Francist.

Az őrök Michael cellájában megtalálnak egy távcsövet. Michael megmondja, hogy az ő cellájában találták meg, erre az őr, Hurtado megkérdezi, hogy miért figyelte őt. Mikor már épp lelőni készülne Michaelt, hirtelen Whistler elmondja, hogy a távcső az övé és valójában madarakat figyelt, valamint megmutatja a madárhatározóját. Az ezredes gyávának hívja.

Mikor Lechero visszamegy a cellájába, lopáson kapja Mary Francist, ám Zsebes kimenti a nőt, hogy ő adott neki kölcsön, mert nem volt pénze taxira és a nap végén visszatette volna a pénzt. Lechero nem örül, megüti Zsebest, hogy máskor ne cselekedjen helyette.

Linc dolgokat vesz egy búvárboltban, majd Sofiával a partra mennek nem messze a börtöntől, ahol elásnak egy hűtődobozt. A nemzetközi vizek 12 mérföldre vannak. Linc és Sofia kezdenek bízni egymásban.

Augusto kifizeti Sucrét és jelzi, hogy nem egyszeri csomagról volt szó.

Mielőtt elhagynák az őrök a börtönt, lezárják Michael celláját, benne a szökéshez szükséges dolgokkal. A tervének annyi. Új tervet kell kieszelnie. Az udvaron Whistler összefut Tyge-gal, aki meg van róla győződve, hogy ismeri őt. McFaddennek szólítja és azt mondja, hogy ott volt Nice-ben, 1997-ben a Nagykövettel. Whistler mindent tagad. Se Michael, se Mahone nem hisznek neki. Mahone elmondja, hogy talált valamit, amit látniuk kell és a cellájába vezeti őket.

Az epizód végén Mahone megmutatja Michaelnek és Whistlernek, hogy Hurtado minden nap kávét iszik, mielőtt az őrtoronyba menne. Ha sikerülne valamit tenni a kávéjába, a kezükben lenne az őr…

A szökés epizódjai

en:Interference (Prison Break episode)